Sainte-Marguerite kan syfta på:

Geografi

Belgien 

 Sint-Margriete, ort, Flandern, Östflandern,

Frankrike 

 Sainte-Marguerite, Haute-Loire, departementet Haute-Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Sainte-Marguerite, Vosges, departementet Vosges i regionen Grand Est, 
 Sainte-Marguerite-de-Carrouges, departementet Orne i regionen Normandie, 
 Sainte-Marguerite-d'Elle, departementet Calvados i regionen Normandie, 
 Sainte-Marguerite-Lafigère, departementet Ardèche i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Sainte-Marguerite-sur-Duclair, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie, 
 Sainte-Marguerite-sur-Mer, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie, 
 Sainte-Marguerite-sur-Fauville, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie, 
 Sainte-Marguerite-en-Ouche, departementet Eure i regionen Normandie, 
 Sainte-Marguerite-de-Viette, departementet Calvados i regionen Normandie, 
 Sainte-Marguerite-des-Loges, departementet Calvados i regionen Normandie, 
 Sainte-Marguerite (ö), ö i Medelhavet vid Cannes,

Kanada 

 Sainte-Marguerite (kommun), Québec, Chaudière-Appalaches, 

Robotskapade Belgienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar